Balcı (türk. für „Honighändler“, auch „Imker“, von türk. bal = „Honig“) ist ein türkischer Familienname. Außerhalb des türkischen Sprachraums kann vereinzelt die nicht-türkische Schreibweise Balci vorkommen.

Namensträger 
 Burak Balcı (* 1994), türkischer Fußballspieler
 Emre Hasan Balcı (* 1987), türkisch-australischer Fußballspieler
 Erhan Balcı (* 1966), türkischer Ringer
 Güner Yasemin Balcı (* 1975), deutsche Journalistin, Fernsehredakteurin und Schriftstellerin
 Ridvan Balci (* 1993), türkisch-deutscher Fußballspieler
 Serhat Balcı (* 1982), türkischer Ringer
 Serkan Balcı (* 1983), türkischer Fußballspieler
 Taha Balcı (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Yervant Balcı (* 1944), türkischer Fußballtorhüter armenischer Abstammung

Varianten 
 Balcılar
 Balcıoğlu

Einzelnachweise 

Familienname
Berufsname
Türkischer Personenname